Eidsvold kan syfta på

 Eidsvold – en tidigare stavningsvariant för en kommun i Akershus fylke i Norge, se  Eidsvoll
 Eidsvold (pansarskepp) – ett norskt pansarskepp från 1899

Personer
 Eindride Eidsvold (1961–), norsk skådespelare
 Gard B. Eidsvold (1966–), norsk skådespelare